Aleksei Chaykin – calciatore russo
Howard Chaykin – fumettista statunitense
Maury Chaykin – attore canadese